Рейзин (Рейзлин, Рейзен) — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Рейзя, Рейзл). Известные носители:

 Рейзин, Макс (1881—1957) — американский еврейский публицист, раввин.
 Рейзин, Наум Георгиевич (известный как Николай Рейзини, Nicolas Reisini; 1905—1981) — литератор и издатель русской эмиграции, предприниматель.
 Рейзин, Рувим (1911—1942) — еврейский поэт.
 Рейзин, Эдуард Карлович (Рейзиньш; 1890—1970) — преподаватель-биолог.

См. также 
 Рейзен
 Рейзлин